Tulla kan syfta på följande platser:

Irland 

 Tulla (ort), Munster, An Clár,

Mexiko 

 Santa María Tutla, ort, Oaxaca, San Andrés Dinicuiti, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar